Antas peut désigner :

Toponymes

Antas, ville et municipalité située dans l'État de Bahia ;

Antas, municipalité située dans la province d'Almería ;

Antas, paroisse civile de la municipalité d'Esposende, située dans le district de Braga ;
 Antas, paroisse civile de la municipalité de Penalva do Castelo, située dans le district de Viseu ;
 Antas, paroisse civile de la municipalité de Penedono, située dans le district de Viseu ;
 Antas, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga.
 Antas, quartier de Porto

Homonymie de toponyme